Annibal Requião ( - ) foi um empresário e cineasta brasileiro, caracterizado por ter sido o autor das primeiras imagens cinematográficas das Cataratas do Iguaçu e Sete Quedas, fundador do primeiro cinema do Paraná, seis anos anterior ao célebre cinema de Francisco Serrador. É o patrono do cinema no Paraná. Casou-se em 15 de junho de 1897 com Carolina Correia Requião, filha do Comendador Prisciliano Correia, tendo com ela três filhos. Foi, também, tio-avô do Senador Roberto Requião.

Em 1908, o Cine Smart, primeiro cinema da cidade de Curitiba, onde passa a exibir seus filmes chamados de “vistas animadas”. Por serem de curta duração, entre um a cinco minutos,recebiam este nome. Na maioria dos casos, estes filmes eram com apenas uma tomada. Os temas variavam entre grandes acontecimento, eventos esportivos e vistas de pontos turísticos. Em 1907, por exemplo, ele registrou a chegada do primeiro automóvel a Curitiba. Em 1910, filmou a vida no campo e belezas naturais do Estado. Expôs seus filmes no Rio de Janeiro, onde teve grande aceitação do público local. Entre os anos de 1907 a 1912, Annibal Requião produziu cerca de 300 filmes. Depois de 1912, não constam mais registros de filmes realizados por ele, além de "Neve em Curitiba", em 1929, ano de sua morte. Entre suas principais características, se destacavam a primazia artística e o registro do dia-a-dia da cidade naqueles tempos.

Faleceu em 1929, após onze anos de problemas cardíacos. Após sua morte, sua família doou todo seu material à Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Contudo, devido a um grave incêndio, em 1957, grande parte de sua obra foi destruída. Apenas dois títulos foram salvos, a Pannorama de Curityba e o Carnaval em Curityba.

Filmografia 
 1929: Neve em Curitiba
 1910: Carnaval em Curitiba
 1909: Panorâmica de Curitiba

Cineastas do Paraná
Família Requião